Louis I Regout (1832-1905), ondernemer en politicus
 Louis II Regout (1861-1915), ondernemer en politicus, minister en Eerste Kamerlid
 Louis III Regout (1891-1966), ondernemer en politicus, Eerste Kamerlid
 Louis Regout & Zonen, een in 1883 opgerichte porseleinfabriek in Maastricht, later Koninklijke Mosa